Stati Uniti d'America
 Truesdale – città della Contea di Buena Vista, Iowa
 Truesdale – città della Contea di Warren, Missouri